Dan DaSilva (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2005-2006. Il évolue avec les Augsburger Panther dans la DEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||64 ||9 ||13 ||22 ||81 ||7 ||0 ||4 ||4 ||16
|-
|2003-2004 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||65 ||36 ||20 ||56 ||120 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||71 ||31 ||42 ||73 ||127 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|2005-2006 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||25 ||3 ||2 ||5 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Gulls de San Diego || ECHL ||4 ||5 ||3 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || River Rats d'Albany || LAH ||43 ||11 ||8 ||19 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sundogs de l'Arizona || LCH ||14 ||9 ||13 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH ||54 ||9 ||14 ||23 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||26 ||6 ||7 ||13 ||27 ||12 ||3 ||7 ||10 ||6  
|-
|2008-2009 || RoadRunners de Phoenix || ECHL ||36 ||9 ||12 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH ||72 ||21 ||32 ||53 ||65 ||11 ||2 ||6 ||8 ||8 
|-
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH ||80 ||16 ||25 ||41 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL ||15 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Hockey Club La Chaux-de-Fonds || LNB ||8 ||6 ||4 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Hockey Club Olten || LNB ||9 ||5 ||5 ||10 ||20 ||4 ||2 ||2 ||4 ||8
|- 
|2012-2013 || Reign d'Ontario || ECHL ||34 ||15 ||27 ||42 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH ||22 ||8 ||6 ||14 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL ||14 ||7 ||19 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||61 ||17 ||20 ||37 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2014-2015 || Augsburger Panther || DEL ||51 || 17|| 19|| 36|| 94|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || EHC Linz || EBEL || 39 || 18 || 28 || 46 || 61 || 12 || 5 || 4 || 9 || 14
|-
|2016-2017 || EHC Linz || EBEL || 51 || 31 || 39 || 70 || 16 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2017-2018 || EHC Linz || EBEL ||50||22||31||53||56|| 12 ||8 ||8 ||16 ||6 
|-
|2018-2019 || EHC Linz || EBEL ||52||22||25||47||51|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || EHC Linz || EBEL ||43 ||16 ||21 ||37 ||20 || - ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Augsburger Panther
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Liwest Linz